Данный список включает в себя около 200 крупнейших компаний Украины с выручкой более миллиарда гривен в год.

Примечания 
Комментарии

Источники

Компании Украины
К